«Слова́рь ру́сского языка́» — однотомний нормативний
тлумачний словник російської мови, створений відомим радянським мовознавцем Сергієм Івановичем Ожеговим на основі «» під редакцією .

Історія та видання 
Перше видання словаря С. І. Ожегов, як один з основних авторів «Толкового словаря русского языка» Д. Н. Ушакова, видав 1949 року в Москві. При жизни С. И. Ожегова вышли шесть изданий словаря, из которых второе (1952 год) и четвёртое (1960 год) были исправленными и дополненными. Третье же издание увидело свет в 1953 году, и в него входило 51533 слова, в том числе 18054 производных.

В 1972 году под редакцией Н. Ю. Шведовой увидело свет девятое издание, исправленное и дополненное. 13-е (1981 год) и 16-е (1984 год) издания словаря также содержали исправления. К 21-му изданию, при подготовке которого  словаря был обновлён и пополнен Н. Ю. Шведовой, объём словника увеличился с 57 000 до 70 000 слов.

В 1992 году словарь впервые был опубликован с именами двух соавторов: С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. Четвёртое издание обновлённого словаря, вышедшее в 1997 году, по сравнению с предыдущими пополнилось более чем 3000 дополнений различного характера.

Существуют переиздания последнего прижизненного авторского 4-го издания С. И. Ожегова, созданные с целью отойти от существенного изменения словаря, ставшего 4‑томным. Таково 24-е издание под редакцией .

Література

Примітки

Посилання 
 slovarozhegova.ru — онлайн версія
 
 
 Никитин О. В. Неизвестные страницы из истории создания и обсуждения «Словаря русского языка» С. И. Ожегова

Словники російської мови
Тлумачні словники
Російська мова
Словники